Aneta Zelená (* 18. června 1991, Prostějov) je česká modelka.

Osobní život 
Aneta Zelená pochází z Kralic na Hané, kde také do 5. třídy navštěvovala základní školu (1997-2002). Poté pokračovala do 9. třídy v Prostějově (2002-2006). V letech 2006-2010 studovala na Obchodní akademii v Prostějově. Nyní žije v Olomouci. Studuje na jazykové škole Miramare v Olomouci anglický, německý a španělský jazyk. Pracuje jako trenérka fitness.

Soutěže Miss 
Aneta Zelená se účastnila několika soutěží krásy a jiných soutěží. Na většině z nich se umístila na předních pozicích, například na:
 Miss IN Olomouckého kraje (nyní Miss Olomouckého kraje) 2008
 Miss Léto 2008 – finalistka
 Miss Praha Open 2008 – finalistka
 Miss Jihlava Open 2008 – Miss Média
 Miss Europe and World Junior Czech Republic 2009 – finalistka
 Miss Reneta 2009 – I. vicemiss
 Miss Supranational 2009 – neumístila se
 Podhostýnská Miss Open 2010 – finalistka
 Miss Queen of Moravia 2010 – finalistka
 Miss FANTOM 2011 – finalistka
 Prague Fashion Weekend 2012
 Supermiss 2013 - finalistka

Odkazy

Reference 

České modelky
Narození v roce 1991
Žijící lidé
Ženy
Narození 18. června